Agón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Agón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar